Il singolare del torneo di tennis Tesoro Women's Challenge 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Françoise Abanda che ha battuto in finale Heidi El Tabakh 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Allie Kiick (primo turno)
 Catalina Castaño (secondo turno)
 Polina Vinogradova (primo turno)
 Cristina Dinu (secondo turno)

 Laura Siegemund (semifinali)
 Chieh-Yu Hsu (primo turno)
 Anne Schaefer (primo turno)
 Réka-Luca Jani (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tesoro Women's Challenge 2014